F45 peut faire référence à :
 BMW Série 2 Active Tourer (F45), version monospace de la BMW Série 2 ;
 HMS Khartoum (F45), un destroyer de la Royal Navy ;
 Troubles somatoformes, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres